Президе́нт Кооперати́вной Респу́блики Гайа́на () Согласно  является главой государства и главой правительства Гайаны, а также главнокомандующим её вооружёнными силами.

Обзор 
При провозглашении  года Гайаны республикой, её президент избирался Национальной ассамблеей на пятилетний срок и обладал в основном церемониальными полномочиями. До избрания первого президента его обязанности исполнял бывший генерал-губернатор Гайаны Сэр Эдвард Виктор Лакху.

На состоявшемся  года  были приняты решения о возможности внесения изменений в Конституцию решением Национальной ассамблеи и об объявлении  состава ассамблеи Учредительным собранием. Разработанная им новая Конституция была обнародована  года.

Конституцией был подтверждён статус Гайаны как республики в рамках Содружества, при этом властные полномочия были сконцентрированы у президента. Лидер партии, получивший наибольшее количество голосов на всеобщих и региональных выборах, становится президентом и занимает пост в течение срока полномочий законодательного органа (номинально — пять лет).

Официальное название страны Кооперативная Республика Гайана было закреплено в Конституции 1980 года, однако повсеместно, в том числе официально, оно использовалось непосредственно с момента обретения ею независимости (при этом в Конституции было закреплено название Республика Гайана).

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Кооперативной Республики Гайана

Президентские штандарты

См. также 
 Список премьер-министров Гайаны
 Генерал-губернатор Гайаны

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Гайаны на worldstatesmen.org

Гайана
 
Списки:Гайана
Гайана